Lapworthella hubeinensis är en ringmaskart som beskrevs av Qian och Zhang 1983. Lapworthella hubeinensis ingår i släktet Lapworthella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Arten har fått sitt namn efter Hubei-provinsen i centrala Kina.

Källor 

Havsborstmaskar
hubeinensis